Rock Mills ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Rock Mills (Alabama)
 Rock Mills (Virginia)

in Kanada:
 Rock Mills (Ontario)

Siehe auch:
 Rock Mill